Tallareta de l'Atles o tallareta del desert (Curruca deserticola; Sylvia deserticola), espècie d'au de la família dels sílvids 
 Tallareta balear(Curruca balearica; Sylvia balearica), espècie d'au passeriforme de la família dels sílvids endèmica de les illes Balears 
 Tallareta comuna (Curruca communis; Sylvia communis), espècie d'au passeriforme de la família dels sílvids comuna a Europa i a gran part de l'Àsia occidental
 Tallareta cuallarga (Curruca undata; Sylvia undata), espècie d'au passeriforme dins de la família dels sílvids 
 Tallareta del desert africana, o tallareta pàl·lida africana (Curruca deserti; Sylvia deserti), espècie d'au passeriforme la família dels sílvids que habita a les muntanyes d'Àfrica nord-occidental
 Tallareta del desert asiàtica o tallareta pàl·lida (Curruca nana, Sylvia nana), espècie d'au passeriforme de la família dels sílvids 
 Tallareta sarda (Curruca sarda; Sylvia sarda), espècie d'au de la família dels sílvids que habita algunes illes de la Mediterrània